Голубо́й карбу́нкул:

 «Голубой карбункул» — произведение из серии «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конана Дойля. 
 «Голубой карбункул»  — музыкальный фильм, детектив по мотивам одноимённого рассказа Артура Конан Дойля.